Andy Stewart – musicista britannico
 Andy Stewart – tennista statunitense